Rywalizacja kobiet w jeździe po muldach podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na trasie o nazwie Visera. Kwalifikacje rozegrano 8 marca 2017 roku o 9:50, z kolei finały tego samego dnia o 15:10. Złoty medal wywalczyła Australijka Britteny Cox, która pokonała Francuzkę Perrine Laffont oraz Justine Dufour-Lapointe z Kanady.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017